Les Leien sont une série de rues au centre de la ville belge d'Anvers. Ils relient le Sud (accès depuis Bruxelles) au Nord (début du port). Ils suivent en grande partie l'itinéraire des remparts espagnols tels qu'ils furent construits au .

Histoire 
Lei est un ancien nom flamand du sud des Pays-Bas pour avenue ou laan (soit boulevard en français) . Les Leien suivent plus ou moins la trajectoire des remparts espagnols du . Ce mur de 1542 contenait quelques forteresses pour garantir la défense d'Anvers. Après l'indépendance de la Belgique, Anvers est devenue la dernière défense. À Anvers, une certaine pression a été exercée sur le gouvernement pour étendre davantage la ville. Après tout, il y avait aussi une servitude non-aedificandi (interdiction de construire des bâtiments militaires) pour les terrains à moins de 500 mètres de l'enceinte. Quand la ville est devenue propriétaire du mur de 154 ha en 1859, il a été démoli (1867-1869). Désormais, le mur de Brialmont devrait défendre Anvers.  Les noms des rues étaient du nord au sud: Handelslei, Kunstlei, Nijverheidslei et Zuiderlei. Après la Première Guerre mondiale, les noms ont été renommés respectivement Italiëlei, Frankrijklei, Britselei et Amerikalei, hommage aux pays alliés victorieux.

Situation actuelle 
L'Amerikalei au sud commence à la place Bolivar. En dessous de cette place se trouve le Tunnel Bolivar, à travers lequel passe l' autoroute À 112, qui relie le Leien avec le Ring et l' À 12. L'Amerikalei et le Britselei sont numérotés N 113 , le Frankrijklei et Italiëlei font partie de la N 1.

Jusqu'aux années 1930, les  Leien était considéré comme trois rues à double sens parallèles. Cela explique également pourquoi les arrêts de tramway (sur le tronçon non reconstruit) sont si éloignés du sentier : les tramways roulaient en sens inverse. Après la Seconde Guerre mondiale, les voies latérales ont été repensées pour un trafic à sens unique, jusqu'à la fin des années 1960, les tramways ( chemins de fer urbains et locaux, les tramways des agriculteurs) avaient des portes des deux côtés et les arrêts étaient situés sur le quai central, afin que les passagers puissent utiliser le quai central pour attendre, monter et descendre.

La partie sud du Leien a été réaménagée au début du . Le tramway et le bus avaient leur propre literie au milieu de l'avenue. Autour de la voie de tramway et de bus, il y a désormais 2 x 2 voies de circulation, séparées des voies de circulation locale par une piste cyclable.

La partie nord des Leien sera reconstruite à partir de 2015 sur le même modèle. En 2006, le Frankrijklei a radicalement changé, lorsque le pont d'urgence « temporaire » sur la place Franklin Roosevelt a été supprimé après 33 ans.

Une nouvelle place, appelée place de l'Opéra, est construite et terminée en 2016 entre Italiëlei et Frankrijklei. Le trafic de transit passe désormais par un tunnel sous la place.

Anecdotes 

 Les Leien sont aussi appelés «Den Boulevard». Le nom de "boulevard" est encore utilisé par les anciens Anversois dans le dialecte anversois ; le nom "De Leien" est principalement utilisé par les médias et les jeunes résidents.
 Auparavant, le nom "Leien" était utilisé pour les rues chiques du Sud autour du Hof van Leysen (entre le Markgravelei et le Desguinlei): le Van Putlei, le Bosmanslei et le Arthur Goemaerelei.
 Seuls ceux qui sont nés dans le Leien (ou qui ont vécu à sa naissance) sont autorisés à se faire appeler « Sinjoor ». Ce titre date également de l'époque de l'occupation espagnole et signifie seigneur.
 De De Keyserlei, une rue latérale allant du Frankrijklei à la gare centrale d'Anvers, ainsi que les Maria-Theresialei, Louisa-Marialei et Maria-Henriettalei, également des rues latérales du Frankrijklei mais ensuite du parc municipal d'Anvers, ont une partie qui ne fait pas partie des "Leien".

Notes et références 

Anvers